Харчу́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Харчук Анатолій Георгійович — президент хокейного клубу «Динамо» (Москва), володар призу імені Валентина Сича (сезону 2004/2005).
 Харчук Борис Гнатович (1934) — Генерал-майор. Голова Товариства сприяння обороні України.
 Харчук Борис Микитович (1931—1988) — український письменник.
 Харчук Борис Миколайович — старшина Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня. Герой України.
 Харчук Микола Павлович — радянський офіцер, у роки радянсько-німецької війни командир 3-ї батареї 998 АП РГК, капітан.
 Харчук Микола Феодосійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Харчук Надія Антонівна (1928—2000) українська науковець і громадська діячка; кандидат хімічних наук.
 Харчук Роксана Борисівна (1964) — українська літературознавець та літературний критик.

Див. також 
 Харчук — псевдо підполковника Армії УНР Харченка Семена Васильовича.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук